Créé par François Cérésa en 2007, Service littéraire est un mensuel consacré à la défense et l'illustration de la langue française à travers une critique exigeante de l'actualité romanesque. Le journal, qui se veut Le Canard enchaîné de la critique littéraire, se distingue par sa liberté de ton. Il est exclusivement rédigé par des écrivains.

Collaborateurs 
Maurice Druon, Michel Déon, Hélène Carrère d'Encausse, Max Gallo, Frédéric Vitoux, Jean Tulard, Claire Castillon, Emmanuelle de Boysson, Gilles Martin-Chauffier, Daniel Rondeau, Christian Millau, Bruno de Cessole, François Bott, Éric Neuhoff, Bernard Morlino, Jacques Aboucaya, Vincent Landel, Bernard Chapuis, Maxence Caron, Gérard Pussey, Alain Malraux, Claude Cabanes, Jean Daniel, Franz-Olivier Giesbert, Guillaume de Sardes, Bertrand de Saint-Vincent, Jérôme Garcin, Laurent Bettoni, Philippe Lacoche

Notes et références

Liens externes 
 
 

Revue littéraire francophone
Presse mensuelle en France
Titre de presse créé en 2007